Río San Miguel bezeichnet zahlreiche Fließgewässer, darunter:

 Río San Miguel (Río Bedón), Fluss in Asturien (Spanien)
 Río San Miguel (Río Putumayo), Grenzfluss zwischen Ecuador und Kolumbien